UEFA Europa League kvalifikationsfase og playoffrunde 2014-15 er kvalifikationsrunderne og playoffrunden til gruppespillet i UEFA Europa League 2014-15.

Runder og lodtrækningsdatoer 
Alle lodtrækninger fandt sted i UEFA’s hovedkvarter i Nyon, Schweiz.

Første kvalifikationsrunde

Seedning 
En total på 78 hold spillede i første kvalifikationsrunde. Lodtrækningen fandt sted den 23. juni 2014. (Note: Nummeret til hvert hold var forudbestemt af UEFA, sådan at lodtrækningen kunne finde sted for alle grupper med ti hold på én gang, samt en anden omgang med grupperne med tolv hold.)

Kampe 
Første runde blev spillet den 1. og 3. juli, mens returkampene blev spillet den 8. 10. og 11. juli 2014.

|}

Noter

Første kamp

Returkamp 

Linfield vandt 3–2 samlet.

Shakhter Karagandy vandt 6–1 samlet.

Astana vandt 6–1 samlet.

RNK Split vandt 3–1 samlet.

2–2 samlet. Laçi vandt 3–2 efter straffesparkskonkurrence.

Víkingur Gøta vandt 3–2 samlet.

Budućnost Podgorica vandt 5–1 samlet.

Željezničar vandt 1–0 samlet.

Crusaders vandt 5–2 samlet.

4–4 samlet. Sillamäe Kalev vandt på reglen om udebanemål.

Inter Baku vandt 6–3 samlet.

Čukarički vandt 4–0 samlet.

Chikhura Sachkhere vandt 4–1 samlet.

Atlantas vandt 3–2 samlet.

Nõmme Kalju vandt 3–2 samlet.

Rosenborg vandt 6–0 samlet.

Haugesund vandt 3–2 samlet.

Aberdeen vandt 8–0 samlet.

4–4 samlet. Flamurtari Vlorë vandt på reglen om udebanemål.

Zimbru Chișinău vandt 3–2 samlet.

Brommapojkarna vandt 3–2 samlet.

Tromsø vandt 13–1 samlet.

IFK Göteborg vandt 2–0 samlet.

Spartak Trnava vandt 9–2 samlet.

Diósgyőr vandt 6–2 samlet.

Kairat vandt 1–0 samlet.

Derry City vandt 9–0 samlet.

Stjarnan vandt 8–0 samlet.

Vaduz vandt 4–0 samlet.

MYPA vandt 1–0 samlet.

Sligo Rovers vandt 4–0 samlet.

Koper vandt 9–0 samlet.

Široki Brijeg vandt 5–0 samlet.

Botev Plovdiv vandt 6–0 samlet.

Ferencváros vandt 3–2 samlet.

Metalurg Skopje vandt 5–0 samlet.

Dundalk vandt 5–1 samlet.

FH vandt 6–2 samlet.

Litex Lovech vandt 3–0 samlet.

Noter

Anden kvalifikationsrunde

Kampe 
De første kampe blev spillet den 17. juli, mens returkampene blev spillet den 22. og 24. juli 2014.

|}

Noter

Første kamp

Returkamp 

2–2 samlet. Metalurg Skopje vandt på reglen om udebanemål.

Shakhter Karagandy vandt 3–0 samlet.

RNK Split vandt 2–1 samlet.

Dinamo Minsk vandt 3–0 samlet.

Omonia vandt 2–0 samlet.

Sarajevo vandt 3–2 samlet.

Krasnodar vandt 9–0 samlet.

1–1 samlet. Elfsborg vandt 4–3 efter straffesparkskonkurrence.

IFK Göteborg vandt 3–1 samlet.

Lech Poznań vandt 3–1 samlet.

Slovan Liberec vandt 4–0 samlet.

Víkingur Gøta vandt 2–1 samlet.

Petrolul Ploiești vandt 5–1 samlet.

Grödig vandt 5–2 samlet.

0–0 samlet. Chikhura Sachkhere vandt 4–1 efter straffesparkskonkurrence.

AIK vandt 2–1 samlet.

1–1 samlet. Zimbru Chișinău vandt på reglen om udebanemål.

Shakhtyor Salihorsk vandt 6–1 samlet.

Ruch Chorzów vandt 3–2 samlet.

Astana vandt 3–1 samlet.

Esbjerg vandt 2–1 samlet.

Spartak Trnava vandt 3–0 samlet.

Aberdeen vandt 2–1 samlet.

Zorya Luhansk vandt 5–1 samlet.

Rosenborg vandt 4–3 samlet.

Zulte Waregem vandt 5–2 samlet.

Trenčín vandt 4–3 samlet.

Asteras Tripoli vandt 5–3 samlet.

Hajduk Split vandt 3–2 samlet.

Molde vandt 5–2 samlet.

CFR Cluj vandt 1–0 samlet.

Neftchi Baku vandt 3–2 samlet.

Rijeka vandt 3–1 samlet.

Mladá Boleslav vandt 6–1 samlet.

Diósgyőr vandt 3–2 samlet.

Brommapojkarna vandt 5–1 samlet.

2–2 samlet. St. Johnstone vandt 5–4 efter straffesparkskonkurrence.

St. Pölten vandt 3–2 samlet.

FH vandt 3–1 samlet.

Stjarnan vandt 5–4 samlet.

Noter

Tredje kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 31. juli, mens returkampene blev spillet den 7. august 2014.

|}

Noter

Første kamp 

Noter

Returkamp 

Young Boys vandt 3–0 samlet.

RNK Split vandt 2–0 samlet.

Krasnodar vandt 8–1 samlet.

Zorya Luhansk vandt 3–2 samlet.

Astra Giurgiu vandt 6–2 samlet.

2–2 samlet. Ruch Chorzów vandt på reglen om udebanemål.

1–1 samlet. Karabükspor vandt på reglen om udebanemål.

PSV Eindhoven vandt 4–2 samlet.

Stjarnan vandt 1–0 samlet.

Astana vandt 4–1 samlet.

Shakhtyor Salihorsk vandt 7–4 samlet.

Dynamo Moskva vandt 3–2 samlet.

Neftchi Baku vandt 3–2 samlet.

Spartak Trnava vandt 3–2 samlet.

Dinamo Minsk vandt 3–0 samlet.

Hajduk Split vandt 5–4 samlet.

Sarajevo vandt 4–3 samlet.

Petrolul Ploiești vandt 5–2 samlet.

Club Brugge vandt 5–0 samlet.

Asteras Tripoli vandt 3–2 samlet.

Lyon vandt 6–2 samlet.

Hull City vandt 2–1 samlet.

Torino vandt 7–0 samlet.

Elfsborg vandt 5–3 samlet.

Omonia vandt 4–0 samlet.

Real Sociedad vandt 5–2 samlet.

Rio Ave vandt 1–0 samlet.

2–2 samlet. Zimbru Chișinău vandt på reglen om udebanemål.

Rijeka vandt 9–1 samlet.

Noter

Playoffrunde 
De første kampe blev spillet den 20. og 21. august, mens returkampene blev spillet den 28. august 2014.

|}

Noter

Første kamp 

Noter

Returkamp 

Apollon Limassol vandt 5–2 samlet.

Dynamo Moskva vandt 4–3 samlet.

Partizan vandt 5–3 samlet.

Metalist Kharkiv vandt 1–0 samlet.

Krasnodar vandt 3–1 samlet.

PAOK vandt 4–1 samlet.

2–2 samlet. Astra Giurgiu vandt på reglen om udebanemål.

Dnipro Dnipropetrovsk vandt 2–1 samlet.

Trabzonspor vandt 2–0 samlet.

PSV Eindhoven vandt 3–0 samlet.

Rijeka vandt 4–0 samlet.

3–3 samlet. Asteras Tripoli vandt på reglen om udebanemål.

1–1 samlet. Qarabağ vandt på reglen om udebanemål.

Panathinaikos vandt 6–2 samlet.

Feyenoord vandt 5–4 samlet.

Young Boys vandt 3–1 samlet.

Sparta Prag vandt 4–2 samlet.

Zürich vandt 4–2 samlet.

HJK vandt 5–4 samlet.

Torino vandt 1–0 samlet.

1–1 samlet. Saint-Étienne vandt 4–3 efter straffesparkskonkurrence.

Borussia Mönchengladbach vandt 10–2 samlet.

Villarreal vandt 7–0 samlet.

Tottenham Hotspur vandt 5–1 samlet.

Dinamo Minsk vandt 5–2 samlet.

2–2 samlet. Lokeren vandt på reglen om udebanemål.

Internazionale vandt 9–0 samlet.

Dinamo Zagreb vandt 5–2 samlet.

Legia Warszawa vandt 3–0 samlet.

Club Brugge vandt 3–1 samlet.

2–2 samlet. Rio Ave vandt på reglen om udebanemål.

Noter

Statistik 
Der blev scoret 737 mål 278 kampe i kvalifikationsfasen og playoffrunde, hvilket betyder et gennemsnit på 2.65 mål pr. kamp.

Topmålscorere

Topassistere

Referencer 

Kvalifikationsfase og playoffrunde 2014-15